Welimir Kalandadse (, oftmals in der Transkription Velimir Kalandadze genannt; * 10. Mai 1935 oder 15. Mai 1935 in Tiflis Georgische SSR, UdSSR; † 27. Oktober 2017) ist ein georgischer Schachkomponist.

Kalandadse ist Internationaler Schiedsrichter und International Meister, jeweils für Schachkomposition. Er komponiert vorwiegend Endspielstudien und gilt als Experte für Turmendspiele.

Die folgende Studie mit seinem Landsmann Dawit Gurgenidse zeigt in der Fachterminologie zwei logische Opfer, die in der Lösung jeweils mit einem Rufzeichen markiert sind.

Lösung:1. Sc3 Th5+ 2. f5! Txf5+ 3. Sb5+ Txb5+ 4. Kxb5 Txa1 5. Te7+ Kb8 6. a7+ Ka8 7. Ka6! Txa3+ 8. Kb6 Tb3+ 9. Ka6 Tb8 10. axb8~ Kxb8 11. Kb6 Kc8 12. Kc6 Kd8 13. Kd6 g2 14. Ta7 Kc8 15. Kc6 Kb8 16. Ta1 h2 17. Tb1+ Kc8 18. Ta1 Kd8 19. Kd6 Ke8 20. Kxe6 Kf8 21. Kf6 Kg8 22. Ta8+ Kh7 23. Ta7+ Kh6 24. Ta8 Kh5 25. Kf5 Kh4 26. Kf4 Kh5 27. Kf5 remisiert.Ohne das einleitende Opfer 2. f5 wäre das Feld f4 am Ende versperrt, ähnlich wäre bei 7. Kb6 später der ungeschlagene Bauer auf a3 ein Hindernis für den weißen Turm.

Einzelnachweise 

Schachkomponist
Georgier
Geboren 1935
Gestorben 2017
Mann